

Persone
 Alessio Arduini (1987) – baritono italiano
 Antonio Maria Arduini (circa 1700-1777) – vescovo cattolico italiano
 Carlo Arduini (1815-1881) – patriota e storico italiano
 Federico Monti Arduini, conosciuto come Il Guardiano del Faro (1940) – cantautore, tastierista e compositore italiano
 Max Arduini (1972) – cantautore italiano
 Sante Arduini (1938) – artista, pittore e incisore italiano
 Stefano Arduini (1956) – linguista e docente italiano
 Victor Arduini (1963) – chitarrista statunitense

Altro
 Arduini o Arduinici – nobile famiglia italiana, marchesi d'Ivrea e conti di Torino
 Arduini – nobile famiglia feudataria dei Conti di Canossa
 Neviano degli Arduini – comune italiano della provincia di Parma

Pagine correlate
 Arduino